Sança d'Urgell (? - ?) fou una noble i infanta urgellenca que esdevingué comtessa consort d'Empúries com a resultat del seu matrimoni.

Orígens familiars 
Filla del comte d'Urgell; Ermengol III d'Urgell i Sança d'Aragó, filla de Ramir I d'Aragó i d'Ermessenda de Bigorra.

Fou també germana del comte Ermengol IV d'Urgell (1056 - 1092) i germanastra de Isabel d'Urgell.

Matrimoni i descendents 
Es casà amb Hug II d'Empúries, comte d'Empúries. La parella va tenir sis fills:

 Ponç II d'Empúries (c.1070-c.1154)
 Hug d'Empúries (?-?)
 Ramon d'Empúries (?-?)
 Beatriu d'Empúries (?-?)
 Agnès d'Empúries (?-?)
 Sança d'Empúries (?-?)

Referències 

Casal d'Urgell
Nobles catalans